Backstage – la zona dietro il palcoscenico.

Cinema 
 Backstage – film del 1927 diretto da Phil Goldstone
 Backstage – film del 1988 diretto da Jonathan Hardy
 Backstage - film del 2000 diretto da Chris Fiore
 Backstage – film del 2005 diretto da Emmanuelle Bercot

Televisione 
 Backstage –  serie televisiva teatrale e drammatica canadese

Musica 
 Backstage – album di Cher del 1968